Аппалачиоза́вр (, буквально: ящер из Аппалачей) — род тероподовых динозавров из надсемейства тираннозавроид, чьи ископаемые остатки найдены в слоях среднего кампанского яруса на территории штата Алабама (США). Включает единственный типовой вид — Appalachiosaurus montgomeriensis.

Открытие и название 
Типовой экземпляр в 1982 году нашёл геолог из Обернского университета Дэвид Кинг. Находка была сделана в центральной части Алабамы, в формации . Эту формацию датируют серединой кампанского яруса верхнемеловой эпохи — приблизительно . В 2005 году образец описали палеонтологи под руководством , и ввели в систематику новые род и вид Appalachiosaurus montgomeriensis. Родовое название образовано от названия горной системы на востоке США — Аппалачей, где были найдены окаменелости, с добавлением , ящер. Видовое название содержит отсылку к округу Монтгомери в штате Алабама.

Позднее ископаемый материал, соотнесённый с аппалачиозавром, был обнаружен в двух формациях, расположенных в Северной и Южной Каролине.

Описание 

Аппалачиозавр до сих пор известен по скудным фрагментарным остаткам: элементам черепа и нижней челюсти, нескольким позвонкам, фрагментам таза и большей части обеих задних конечностей. Эти окаменелости хранятся в  в Бирмингеме, Алабама. Между костями черепа имеется несколько открытых швов, что указывает на то, что животное на момент гибели не было взрослым. Несколько элементов разрушены, но образец всё ещё информативен и показывает множество уникальных характеристик, или апоморфий. Несколько таких апоморфий были обнаружены в черепе; когти ног показывают необычный выступ на концах, ближайших к телу. Ряд из шести низких гребней выстилает верхнюю часть морды, что делает этого динозавра похожим на азиатского алиорама, хотя большинство видов тираннозавроид имеет разные гребни и выступы на верхней части морды. Длина животного оценивается в 7 метров, а масса — в 600 килограммов. Единственные найденные остатки принадлежат неполовозрелой особи, а это означает, что размеры взрослого аппалачиозавра были ещё больше. Этот динозавр значительно отличается от другого раннего тираннозавроида из восточной части Северной Америки — дриптозавра.

Передние конечности аппалачиозавра неизвестны. К этому таксону относят только плечевую кость, которая, возможно, ему принадлежала. Ранние реконструкции приписывали этому динозавру трёхпалую кисть, однако, теперь считается, что передние конечности животного были значительно короче и оснащены лишь двумя пальцами, как у большинства крупных тираннозаврид.

Систематика 

Найденные остатки динозавра были достаточно полными, чтобы включить их в филогенетический анализ. Первый такой анализ был проведён ещё до того, как животное получило название. Животное было восстановлено как представитель подсемейства Albertosaurinae в составе семейства тираннозаврид, куда включали альбертозавра и горгозавра. Оригинальное описание, сделанное Т. Карром и его коллегами, также содержит филогенетический анализ, который восстановил аппалачиозавра как тираннозавроида за пределами семейства тираннозаврид.

Анализ 2013 года, выполненный М. Лоуэллом и его коллегами, подтвердил расположение аппалачиозавра в группе тираннозавроид, в отдельной («выкроенной») позиции. Приведённая ниже кладограмма отражает результаты этого анализа.

Классификация 2019 года:

Примечания 

Тираннозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2005 году